Волгоградская область включает 36 городских населённых пунктов, в том числе:
19 городов,
17 посёлков городского типа (рабочих посёлков).

Города 
Среди 19 городов выделяются: 
6 городов областного значения  (в списке  выделены оранжевым цветом) — в рамках организации местного самоуправления образуют (входят в) городские округа; 
13 городов районного значения — в рамках организации местного самоуправления входят в соответствующие муниципальные районы.

Посёлки городского типа 
Из 17 посёлков городского типа (рабочих посёлков) выделяются:
16 рабочих посёлков в составе районов — в рамках организации местного самоуправления входят в соответствующие муниципальные районы,
1 рабочий посёлок (Себрово), подчинённый городу Михайловка — в рамках организации местного самоуправления входит в городской округ.

Городские населённые пункты на карте 
Ниже приведена карта Волгоградской области с городами и посёлками городского типа по состоянию на 1 октября 2021 года.

Бывшие города и посёлки городского типа

Бывшие города

Утратившие статус 
На территории современной Волгоградской области находится населённый пункт, ранее обладавший статусом города:

На территории других субъектов
16 июля 1937 года постановлением ВЦИК в структуре Сталинградской области был образован Астраханский округ, на территории которого также располагался город. Таким образом, Астрахань также находилась на территории Сталинградской области, переименованной впоследствии в Волгоградскую. 27 декабря 1943 года округ был выделен из области в самостоятельную Астраханскую область.

Бывшие посёлки городского типа

Утратившие статус

На территории других субъектов

16 июля 1937 года постановлением ВЦИК в структуре Сталинградской области был образован Астраханский округ, на территории которого также располагались посёлки городского типа. Таким образом, эти населённые пункты также находились на территории Сталинградской области, переименованной впоследствии в Волгоградскую. 27 декабря 1943 года округ был выделен из области в самостоятельную Астраханскую область.

См. также 
 Административно-территориальное деление Волгоградской области
 Населённые пункты Волгоградской области
 Сельсоветы, поссоветы и горсоветы Волгоградской области

Примечания

Литература
 
 
 
 
 

Волгоградская область